{{Taxobox
| name = Helicocephalum
| image = Helicocephalum01.jpg
| image_caption = Helicocephalum sp.
| regnum = Fungi
| regnum_sv = Svampar
| divisio = Zygomycota
| divisio_sv = Oksvampar
| ordo = Zoopagales
| ordo_sv = 
| familia = Helicocephalidaceae
| familia_sv = 
| genus = Helicocephalum
| genus_sv = 
| taxon = Helicocephalum
| taxon_authority = 
}}Helicocephalum'' är ett släkte av svampar. Helicocephalum ingår i familjen Helicocephalidaceae, ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Helicocephalum